Origines steht für:
 Etymologiae, eine Enzyklopädie von Isidor von Sevilla 
 ein Geschichtswerk des römischen Politikers Marcus Porcius Cato des Älteren, siehe Origines (Cato)

Siehe auch:
 Origenes, ein Kirchenschriftsteller, Gelehrter und Theologe
 Origenes (Platoniker), ein antiker Philosoph